Ayano Egami (née en 1980), nageuse synchronisée japonaise
Shigeru Egami (1912-1981), karatéka japonais
Yumi Egami (née en 1957), joueuse de volley-ball japonaise